Departamento de Loreto kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Loreto (kommun i Argentina), Santiago del Estero,

Peru 

 Loreto (region), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Peruförgreningar